Lumen steht für:
 Lumen (Einheit), die photometrische SI-Einheit des Lichtstroms
 Lumen (Biologie), in Anatomie, Medizin und Medizintechnik der innere Hohlraum von Hohlorganen und röhrenförmigen Körpern
 (141) Lumen, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Lumen Database, eine juristische Datenbank der Harvard University
 Lumen (Museum), auch LUMEN – Museum of Mountain Photography, Museum für Fotografie auf dem Kronplatz in Südtirol
 Lumen Technologies, ein US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen und Internetprovider

Siehe auch:

 Lumen Gentium
 Lumen Monteiro
 Lumene